Трекино — названия населённых пунктов:

Казахстан 
 Трекино — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Трекино — деревня в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.